Ангостура () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Северная Антьокия.

История 
До прихода испанцев на территории муниципалитета обитало индейское племя :es:Nutabes. Поселение, из которого позднее вырос город, было основано золотоискателями 3 января  1814 года. Муниципалитет Ангостура был выделен в отдельную административную единицу в 1822 году.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, в гористой местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 68 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1753 метра над уровнем моря.
Муниципалитет Ангостура граничит на севере с муниципалитетом Кампаменто, на северо-западе и западе — с муниципалитетом Ярумаль, на юге — с муниципалитетами Каролина-дель-Принсипе и Санта-Роса-де-Осос, на востоке — с муниципалитетом Гуадалупе. Площадь муниципалитета составляет 387 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 11 695 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,1 % от населения Ангостуры, женщины — соответственно 48,9 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 76,6 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 23,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 76,8 %.

Экономика 
Основу экономики Ангостуры составляют сельскохозяйственное производство и добыча полезных ископаемых.
46,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 39,3 % — предприятия сферы обслуживания, 13,8 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия